Gottfried Ludwig Mencke kan syfta på:

* Gottfried Ludwig Mencke den äldre (1683–1744), tysk rättslärd 
 Gottfried Ludwig Mencke den yngre (1712–1762), tysk rättslärd